Руша

Реки
 Руша — река в Любимском районе Ярославской области, приток Обноры.
 Руша — река в Любимском районе Ярославской области, приток Элнати.

Прочее
 Руша — деревня в районе Лорамин округа Шелби штата Огайо США.
 Руша, Эд (род. 1937) — американский художник, принадлежащий к движению поп-арта.